Михаил Петрович Соловьёв  (30 октября (11 ноября) 1841 или 1842 — ) — российский государственный деятель; кандидат права, был мировым посредником, председателем белостокско-бельского мирового съезда (1866—1867), членом-редактором Варшавской юридической комиссии (1867—1873), после чего долгое время служил при канцелярии военного министра, член совета главного управления по делам печати и некоторое время — временно исполняющий должность начальника главного управления по делам печати (1896—1899).

Биография 
Родился 30 октября (11 ноября) 1841 или 1842 года.

Окончив в 1864 году юридический факультет Императорского Московского университета со званием кандидата права, 18 февраля того же года поступил на государственную службу младшим чиновником особых поручении при гродненском губернаторе. В том же году назначен мировым посредником 2-го участка Белостокского уезда. За особенно полезное участие в административных распоряжениях правительства в Западном крае во время польского восстания, был награждён бронзовой медалью. В 1866 году перемещён в учреждённую при главном начальнике Северо-Западного края комиссию по крестьянским делам на должность секретаря. В этом же году состоял председателем Белостокско-Бельского мирового съезда и Белостокско-Сокольской поверочной комиссии, а за закрытием последней, исполняющим должность председателя Бельского мирового съезда.

В 1867 году причислен к Собственной Его Императорского Величества канцелярии по делам Царства Польского сверх штата, с откомандированием для занятии в Варшавскую юридическую комиссию в качестве члена редактора. В 1870 году был награждён орденом Св. Анны 2-й степени.

Оставив службу 1 апреля 1873 года, вновь вступил в службу 29 октября 1881 года, когда Высочайшим приказом был определён старшим помощником юрисконсульта Военного министерства. В 1890 году был назначен делопроизводителем канцелярии министерства, где в течение 6 лет состоял для занятии в законодательном отделе.

С 7 июня 1896 года состоял на службе в Министерстве внутренних дел: был назначен членом совета Главного управления по делам печати (сверх штата) с производством в действительные статские советники. Временно исполнял должность начальника главного управления по делам печати. Время его управления было обильно предостережениями и приостановками органов периодической печати. Получил известность как художник-миниатюрист и автор статей об искусстве, публиковавшихся в «Московских Ведомостях».

Был награждён орденами Св. Владимира 3-й степени (1887) и Св. Станислава 1-й степени (1899).

Скончался  года. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Могила не сохранилась.

Библиография 
 О недействительности брака и разводе по законам Царства Польского. — : Унив. тип. (Катков и К⁰), 1873
 Очерки истории Прибалтийского края. Ч. 1. — 1883
 Микеланджело Буонарроти. 1474—1563 : [Жизнь и деятельность]. — : тип. М. М. Стасюлевича, 1886
 Алексей Владимирович Вышеславцев [писатель, историк искусств] : Для близких людей / Сост. М. П. Соловьев. — : тип. М. М. Стасюлевича, 1890
 Винкельман и поздние эпохи греческой скульптуры. Труд Н. М. Благовещенского. СПб., 1891 г. : Рецензия М. П. Соловьева. — : тип. Имп. Акад. наук, 1894
 Историческое призвание России в Святой земле : Публ. лекция, чит. в пользу эстлянд. общины сестер милосердия Красного Креста в Ревеле 25 нояб. 1893 г. / М. П. Соловьев. — Тобольск: Губ. тип., 1894
 Рафаэль. Труд А. Вл. Вышеславцева. С.-Петербург 1894 года : Рецензия М. П. Соловьева. — : тип. Акад. наук, 1897
 По Святой земле : (1891 г.) / М. П. Соловьев Санкт-Петербург : тип. т-ва «Обществ. польза», 1897
 Святая земля и Россия / [Соч.] М. П. Соловьева Санкт-Петербург : Имп. Православ. Палестин. о-во, 1900
 Святая Земля и Императорское Православное Палестинское общество [Текст] : к 130-летию основания Императорского Православного Палестинского общества (1882—2012) / М. П. Соловьев Москва : Индрик, 2012

Примечания

Источник 
 

Государственные деятели Российской империи
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Начальники Главного управления по делам печати